Константин Дмитриевич Петряев (19.01.1917 — 30.09.1987) — советский историк, педагог, доктор исторических наук, профессор.

Биография 
Родился 19 января 1917 года в Березовском Екатеринбургского уезда Пермской губернии в семье служащих: мать была учительницей в школе, отец — работником почтовой связи.

В 1938 году с отличием окончил исторический факультет Свердловского педагогического института. Сразу был принят в аспирантуру Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена.

В мае 1941 года защитил диссертацию « 1 и 2 съезды Советов в германской революции 1918—1919 гг.» на соискание научной степени кандидата исторических наук. Сразу после защиты получил должность доцента Ленинградского государственного педагогического института.

В июле 1941 года, отказавшись от брони, пошел на фронт. Воевал в составе частей Ленинградского и Волховского фронтов. В начале 1944 года был демобилизован и направлен в Сыктывкар Коми АССР, где работал заведующим кафедрой всеобщей истории педагогического института.

В 1953 году был направлен в Одессу, где был избран по конкурсу заведующим кафедрой всеобщей истории (до 1963 года) государственного университета имени И. И. Мечникова. В 1963—1972 годах был заведующим кафедрой новой истории зарубежных стран.

В 1966 году защитил диссертацию «Современная историография Германии 1871—1914 гг.» на соискание научной степени доктора исторических наук. Присвоено ученое звание профессор.

Затем работал профессором в Одесском институте холодильной промышленности, Институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства морского флота СССР (г. Одесса).

Умер 30 сентября 1987 года в г. Одесса. Похоронен на 2-ом христианском кладбище.

Научная деятельность 
Является автором 300 опубликованных работ, 120 из которых были посвящены истории и историографии Германии, истории Англии. Автор первой в СССР монографии «Вопросы методологии исторической науки».

В Одесском государственном университете им было подготовлено 19 кандидатов наук, 7 из которых стали докторами наук, среди них профессор С. И. Аппатов.

Труды 
 Петряев К. Д. Курс лекций по истории Франции, Германии, Англии, Ирландии и США. 1871—1914. — Часть І: 1871—1900 гг. — Киев: КГУ, 1958. — 443 с.
 Петряев К. Д. Курс лекций по истории Франции, Германии, Англии, Ирландии и США. 1871—1914 гг. — Часть ІІ: 1900—1914 гг. — Киев: КГУ, 1960. — 508 с.
 Петряев К. Д. Вопросы методологии исторической науки [Текст]. — Киев : Вища шк., 1971. — 163 с

Награды 
 Ордена Красной звезды, Отечественной войны II степени
 10 медалей.
 Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы УССР»

Семья 
Брат: Евгений Дмитриевич Петряев (1913—1987), полковник, микробиолог, кандидат биологических наук, краевед.

Жена: Евгения Ильинична Петряева-Перевалова (1921—1995), кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы Одесского госуниверситета.

Дочь: Татьяна Константиновна Чурилова (1946 г.р.), преподаватель.

Ссылки 
 Гудов В. С. Параллельные пути в исследователи/ В. С. Гудов//По стопам Ерофея. — Березовский: Изд-во «Кривоногов», 2006. — С. 21—24.
 Константин Петряев. Семейные архивы. http://www.mybio.ru/zapiski/text/chapter3/page4.html 
 Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біогр. Словник. — Т.3: К — П. — 2-е вид., доп./ Відп. ред. В. А. Сминтина. — Одеса: Астропринт, 2005. — С. 460—462.
 Історія Одеського університету за 100 років [1865 −1965]/ Одеський ун-т ім. І. І. Мечникова; Редкол. Н. І. Букатевич, Г. А. В’язовський, І. М. Дузь; Відп. ред. О. І. Юрченко. — К.: КГУ, 1968. — С. 339.
 Учені вузів Української РСР. — К.: КГУ, 1968. — С. 334.

Родившиеся в Берёзовском (Свердловская область)
Выпускники Уральского педагогического университета
Доктора исторических наук
Преподаватели Одесского университета
Преподаватели Одесской академии пищевых производств
Кавалеры ордена Красной Звезды
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Похороненные на 2-м Христианском кладбище Одессы